Кулаги — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кулаги — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Кулаги — село в Суражском районе Брянской области.